Heri ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heri (1882–1951), Schweizer Gewerkschafter und Politiker
 Erwin Heri (* 1954), Schweizer Tischtennisspieler
 Lotte Heri (* um 1935), österreichische Badmintonspielerin